Tyler puede hacer referencia a:

Personas 
 John Tyler, décimo presidente de los Estados Unidos.
 Wat Tyler, líder campesino inglés del siglo XIV.
 Bonnie Tyler, cantante británica.
 Mary Tyler Moore, actriz estadounidense.
 Steven Tyler, músico estadounidense, cantante de la banda de hard rock Aerosmith.
 Liv Tyler, actriz estadounidense, hija del artista anterior.
 Tyler Connolly, cantante de Theory of a Deadman.
 Tyler Joseph, cantante de Twenty One Pilots.

Lugares 
 Tyler, ciudad estadounidense en Texas.